Витланд има више значења:
 Округ Витланд (Монтана)
 Витланд (Монтана)
 Витланд (Северна Дакота)
 Витланд (Ајова)
 Витланд (Калифорнија)
 Витланд (Вајоминг)
 Витланд (Индијана)
 Витланд (Мисури)
 Витланд (Пенсилванија)